Pablo Carreño Busta era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Julien Benneteau.

In finale Roberto Bautista Agut ha sconfitto Damir Džumhur con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Roberto Bautista Agut (campione)
  Pablo Carreño Busta (secondo turno)
  John Isner (terzo turno)
  Kevin Anderson (ritirato)
  Pablo Cuevas (secondo turno)
  Steve Johnson (quarti di finale)
  Paolo Lorenzi (terzo turno)
  Fernando Verdasco (secondo turno)
  Gilles Simon (secondo turno)

 Yūichi Sugita (secondo turno)
 Viktor Troicki (secondo turno)
 Aljaž Bedene (secondo turno)
 Chung Hyeon (quarti di finale)
 Borna Ćorić (quarti di finale)
 Daniil Medvedev (secondo turno)
 Jiří Veselý (secondo turno)
 João Sousa (secondo turno)

Wild card 

  Petros Chrysochos (primo turno)
  Borna Ćorić (quarti di finale)

 Taylor Fritz (quarti di finale)
 Ernests Gulbis (primo turno)

Qualificati 

  Alex Bolt (primo turno)
  Rogério Dutra da Silva (primo turno)

 Kyle Edmund (semifinale)
 Márton Fucsovics (terzo turno)

Lucky loser 

  Jonathan Eysseric (primo turno)

 Dominik Köpfer (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Winston-Salem Open 2017